Plainfield může odkazovat na tato místa:

Kanada 
 Plainfield (Ontario)

USA 
 Plainfield (Connecticut)
 Plainfield (Illinois)
 Plainfield (Indiana)
 Plainfield (Iowa)
 Plainfield (Massachusetts)
 Plainfield (New Hampshire)
 Plainfield (New Jersey)
 Plainfield (New York)
 Plainfield (Ohio)
 Plainfield (Pensylvánie)
 Plainfield (Vermont)